Passerini puede referirse a:

 Passerini (apellido), apellido italiano.
 reacción de Passerini, una reacción química en la que se hacen reaccionar un isocianuro.
 Terranova dei Passerini, una localidad italiana.